Metachrostis costiplaga is een vlinder uit de familie spinneruilen (Erebidae). De wetenschappelijke naam is voor het eerst geldig gepubliceerd in 1903 door Warren.

De soort komt voor in tropisch Afrika.

costiplaga
Dier uit het Afrotropisch gebied